Parnamirim (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Parnamirim (Rio Grande do Norte), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte